

Astronomia 
 Nokomis Montes – montes di Venere

Geografia 
 Canada
 Nokomis – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Nokomis – comunità non incorporata della Contea di Escambia, Alabama
 Nokomis – census-designated place della Contea di Sarasota, Florida
 Nokomis – città della Contea di Montgomery, Illinois
 Nokomis – città della Contea di Oneida, Wisconsin